Lemon (band) - Belgische rockband
 Lemon (U2) - nummer van U2
 Lemon (2017), Amerikaanse film uit 2017